Ukraïnski (Dinskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Ukraïnski (Uspénskoie), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Ukraïnski (Ieremizino-Boríssovskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Ukraïnski (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia